Carrick, Cumnock and Doon Valley steht für:

 Carrick, Cumnock and Doon Valley (Wahlkreis, Schottland), einen Wahlkreis für das schottische Parlament
 Carrick, Cumnock and Doon Valley (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus